

Cinema 
Passione (Golden Boy) – film del 1939 diretto da Rouben Mamoulian
Golden Boy – film del 2018 diretto da Stoney Westmoreland

Fumetti 
Golden Boy – manga

Musica 
Golden Boy – album del 1964 di Quincy Jones
Golden Boy – album del 1995 di Sin With Sebastian
Golden Boy – singolo di Nadav Guedj del 2015

Sport 
Golden Boy – premio sportivo della Repubblica di San Marino
European Golden Boy – premio calcistico

Televisione 
Golden Boy – serie televisiva statunitense